Піотровський () — польське прізвище, яке утворилось від чоловічого імені Петро ().

Жіноча форма — Піотровська.

Відомі носії 

 Піотровський Адріан Іванович (1898—1937) — радянський філолог, драматург і літературознавець, перекладач, кінознавець.
 Піотровський Антоній (1853—1924) — польський художник та ілюстратор.
 Піотровський Борис Борисович (1908—1990) — вчений — археолог і єгиптолог, протягом багатьох років очолював Державний Ермітаж.
 Піотровський Володимир Феліксович (1876—1965) — вчений-географ, професор.
 Піотровський Владислав Юрійович (нар. 1963) — начальник Головного управління внутрішніх справ Санкт-Петербург а і області в 2006—2011 роках.
 Піотровський Гжегож (нар. 1951) — капітан  держбезпеки ПНР, вбивця Єжи Попелюшко.
  Піотровський Кшиштоф (більш відомий як  Кріс ;  1981 р.) — польський репер.
  (1813—1875) — польський художник. 
  Піотровський Марчін (більш відомий як  Лібер ;  1981 р.) — польський репер.
 Піотровський Мечислав (1910—1977) — польський письменник і сценарист, художник-ілюстратор, карикатурист, педагог.
 Піотровський Михайло Борисович ( 1944 р.) — вчений — сходознавець з 1992 року — директор Державного Ермітажу.
 Піотровський Міхал Юліан (1887—1949) — польський музикознавець, музичний педагог і критик.
 Піотровський Раймунд Генріхович (1922—2009) — філолог, професор  РГПУ ім. А. І. Герцена.
 Піотровський Тадеуш ( 1940 р.) — американський історик і соціолог українського походження.
 Піотровський Чеслав (1926—2005) — польський військовий інженер, генерал, член Військової ради національного порятунку (WRON) в період воєнного стану у Польщі (1981—1983).
 Піотровський (Пйотровський) Юзеф Юліанович (1840–1923) — просвітитель, засновник першого книгарні в Пермі.
 Піотровський Юрій Георгійович ( 1950 р.) — викладач бальних танців, відомий тим, що облив чорнилом ікону в храмі Христа Спасителя в Москві.
 Піотровський Ян (Piotrowsky; 1550–1591) — мемуарист, епістолограф.  
 Корвін-Піотровський Володимир Львович (1891—1966) — російський поет і прозаїк, драматург.

Примітки